Rybak (ostslawisch Fischer) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rybak (* 1986), weißrussisch-norwegischer Sänger
 Hubertus Rybak, deutscher Ministerialrat
 Igor Michailowitsch Rybak (1934–2005), sowjetischer Gewichtheber
 Józef Rybak (* 1960), litauischer Politiker
 Natan Rybak (1913–1978), ukrainisch-sowjetischer Schriftsteller
 Pavel Rybak (* 1983), weißrussischer Fußballspieler
 R. T. Rybak (* 1955), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Minneapolis
 Tadeusz Rybak (1929–2017), polnischer Geistlicher, Bischof von Legnica

Siehe auch:
 Ryback